DFB steht für:
 Dampfbahn Furka-Bergstrecke
 Deister-Freilicht-Bühne in Barsinghausen
 Demokratischer Frauenbund (dfb), Nachfolgeorganisation des Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD)
 Deutsch-Französische Brigade
 Deutscher Fechter-Bund
 Deutscher Fußball-Bund
 Deutsches Fahndungsbuch, eine deutschlandweit verbreitete Publikation des Bundeskriminalamtes mit gesuchten Personen
 Deutsches Fernsehballett
 Distributed Feedback, ein optisches Verfahren zur Wellenlängenselektion bei Faserlasern und Diodenlasern, siehe Distributed Feedback Laser
 Druckfeuerbeständigkeit, Prüfung des Erweichungsverhaltens feuerfester Werkstoffe

Dfb steht für:
 feuchtes Kontinentalklima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

Siehe auch:

Abkürzung